Hospes

Földrajz
Bódvavendégi (szlovákul Hosťovce), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
Gagyvendégi, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szikszói járás
Kisvendég (szlovákul Malé Hoste), Szlovákia, Trencséni kerület, Báni járás
Nagyvendég (szlovákul Veľké Hoste), Szlovákia, Trencséni kerület, Báni járás 

Lásd még: Geszt (egyértelműsítő lap)